

Persone
 Ioan Lupescu – ex calciatore e allenatore di calcio rumeno, figlio di Nicolae
 Magda Lupescu – amante e poi moglie di Carlo II di Romania
 Nicolae Lupescu – ex calciatore rumeno

Altro
 Ransie Lupescu – personaggio immaginario, protagonista dell'anime e manga Batticuore notturno - Ransie la strega